Неогублённый (неогу́бленный) гласный заднего ряда средне-верхнего подъёма  — гласный звук, существующий в некоторых языках.

В алфавите МФА изображается символом ɤ, называемым «бараньи рога». Болгарский (ъ) и эстонский варианты этого гласного звука передаются на русский язык с помощью буквы Ы.

Особенности 
 Подъём гласного — средне-верхний, что означает, что язык находится на полпути между произношением звуков верхнего и среднего подъёма.
 Звук относится к заднему ряду, что означает, что язык при его произношении находится далеко в ротовой полости, не препятствуя потоку воздуха, что сделало бы звук согласным.
 Губы при его произношении не округлены.

Примеры

Задний неогублённый гласный в болгарском языке 
В некоторых языках есть задний неогублённые гласный звук, который отличается как от гласных средне-верхнего, так и от гласных средне-нижнего подъёма. Однако поскольку ни один язык не делает строгого различия между тремя этими типами звуков, в международном фонетическом алфавите нет отдельного знака для звука, занимающего промежуточное положение; обычно для этого используется . Для большей точности к нему может быть добавлен диакритический знак, обозначающий снижение подъёма: . Именно этот символ наиболее точно описывает ударную форму болгарского гласного звука, обозначаемого на письме буквой ъ.

Корень языка при произношении «ъ» более продвинут вперёд, чем у гласных заднего ряда о и у. Это можно увидеть на диаграмме болгарских гласных в справочнике Международной фонетической ассоциации, где ɤ расположен ближе к положению звука шва , чем к стандартному положению .

Гласные средне-верхнего подъёма
Неогублённые гласные
Гласные заднего ряда